Jean Deschamps peut désigner :
 Jean Deschamps, architecte français du  ;
 Jean Deschamps, député de l'Eure de 1791 à 1792 ;
 Jean Deschamps (1920-2007), acteur et metteur en scène français ;
 Jean Deschamps (1924-1998), professeur des universités.

Voir également 
 Jean-Pierre Barillet-Deschamps (1824-1873), paysagiste français
 Jean-Marie Deschamps  (vers 1750-1826), auteur dramatique français
 Jean-Louis Charles Guesnon-Deschamps  (1763-?), militaire français